Sverdrup är ett norskt efternamn.

Personer med efternamnet Sverdrup
Personer utan angiven nationalitet är norska.
 Einar Sverdrup (1895–1942), företagsledare och krigshjälte
 Edvard Sverdrup (1861–1923), teolog
 Georg Sverdrup (1770–1850), filosof
 Georg Sverdrup (teolog) (1848–1907), norskamerikansk kyrkoman
 Harald Sverdrup, (1923–1992), författare
 Harald Ulrik Sverdrup (1888–1957), oceanograf
 Harald Ulrik Sverdrup (politiker) (1813–1891), präst  och politiker
 Jacob Sverdrup (1775–1841), jordbruksfrämjare
 Jacob Sverdrup Smitt (1835–1889), biskop
 Jakob Sverdrup (1845–1899), präst och politiker
 Johan Sverdrup (1816–1892), politiker, statsminister, införde parlamentarismen i Norge
 Otto Sverdrup (1854–1930), polarforskare

Annat
Sverdrup (enhet), oceanografisk enhet för vattenflöde
Regeringen Sverdrup, norsk regering 1884 1889

Geografi
Sverdrupöarna, Kanada
 Sverdrupbyen, stadsdel i Longyearbyen, Svalbard

Robotgenererade artiklar

Antarktis
Sverdrup Nunataks

Grönland
Sverdrup Gletscher
Sverdrup Sund
Sverdrup Ø

Kanada
Sverdrup Channel
Sverdrup Glacier
Sverdrup Pass  
Cape Sverdrup

:
Norska efternamn